Антоня́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Антонян, Артак Беникович — футболист, бывший капитан молодежной сборной Армении.

 Антонян, Вальтер Давидович (1936 — ?) — советский футболист.
 Антонян, Нарине Корюновна (род. 1961) — советская и армянская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Антонян, Эльмира Корюновна (род. 1955) — советская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Антонян, Юрий Миранович (род. 1933) — российский правовед, специалист в области криминологии и криминальной психологии.